Shaun Murphy (jogador de snooker) — jogador britânico de snooker nascido em 1982
 Shaun Murphy (futebolista) — jogador australiano de futebol nascido em 1970

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de futebol